Alberto Nogués ist der Name folgender Personen:

* Alberto Nogués (Fußballspieler) († 1978), uruguayischer Fußballspieler
 Alberto Nogués (Politiker) (1912–2001), paraguayischer Politiker